Báktesuolu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Báktesuolu (ö i Finland), Lappland, Tunturi-Lappi,

Norge 

 Brattholmen (ö i Norge, Finnmark fylke), Lebesby, 
 Bergholmen (ö i Norge, Finnmark fylke), Tana, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar